Тітон — син троянського володаря Лаомедонта, брат Пріама, коханий богині Еос, яка забрала його до себе на край землі й неба.
 Тітон — 10-й епізод шостого сезону серіалу «Цілком таємно».
 Тітон — поема анлійського поета Альфреда Теннісона.
 Поема Тітон — поетичний твір старогрецької поетеси Сапфо.

 (6998) Тітон — троянський астероїд Юпітера.
 Тітон — гірський хребет у Вайомінгу, частина системи Скелястих гір.

Див. також 
 Тіфон
 Ornithoptera tithonus